Detta är en lista över sjöar i Gnosjö kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Gnosjö kommun.

Lista

Externa länkar

Gnosjö kommun
 Lista